Чура — многозначный термин:

Гидроним 
 Чура — река в Удмуртии и Кировской области.
 Чура — полуподземная река в Москве.
 Чура — река в Архангельской области.

Топоним 
 Чура — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Чура — деревня в Глазовском районе Удмуртии.

Кулинария 
Чура – разновидность твердого сыра из молока яка. Является одним из главных продуктов питания в скотоводческих общинах Тибетского нагорья.